Павел Александрович Котов (1900—1966) — советский военный деятель, генерал-майор (1940). Депутат Верховного Совета УССР первого созыва (1938—1947).

Биография 
Родился  года в семье сапожника в Санкт-Петербурге, ныне Россия. В 1918 году после окончания школы начал работать.

Член РКП(б) с 1918 года.

С апреля 1918 года добровольцем ушел в Красную армию. Принимал участие в гражданской войне. В Военно-воздушных силах (ВВС) — с 1927 года. Все время служил на командно-политических должностях.

В середине 1930-х годов командовал группой легких бомбардировщиков Р-Z, был начальником штаба авиационной группы.

С ноября 1936 по 1937 год участвовал в гражданской войне в Испании в качестве советника при штабе республиканской авиации. Имел псевдоним «Пабло Боскович».

После возвращения из Испании продолжал служить в ВВС. 13 октября 1937 года присвоено воинское звание комбриг.

В 1938 году был заместителем командующего ВВС Киевского военного округа.

26 июня 1938 года избран депутатом Верховного Совета УССР первого созыва Олевской избирательном округе № 23 Житомирской области.

4 июня 1940 года присвоено воинское звание генерал-майор.

Занимал должности помощника начальника ВВС РККА по кадрам (начальника Управления кадров ВВС), командующего ВВС Орловского военного округа (до 15 мая 1941 года). Был уволен с должности за недостатки боевой подготовки ВВС округа.

Во время Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год — начальник кафедры оперативно-тактической подготовки Ленинградской Военно-воздушной академии, заместитель начальника академии.

Вышел в отставку в звании генерал-майора авиации. Проживал в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург, Россия).

Умер в мае 1966 года.

Воинские звания 
 комбриг (13.10.1937)
 генерал-майор (04.06.1940)

Награды 
 два ордена Ленина (25.05.1936, ?)
 четыре ордена Красного Знамени (?, 27.06.1937, ?, ?)
 орден Отечественной войны 2-й степени
 медали, в том числе медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938).

Примечания

Источники 
 Котов Павло Олександрович : облікова картка й автобіографія депутата Верховної Ради УРСР // ЦДАВО України, ф. Р-1, оп. 31, спр. 4, арк. 68-70.
 Списки депутатів Верховної Ради УРСР першого скликання, обраних 26 червня 1938 року // ЦДАВО України, ф. Р-1, оп. 31, спр. 2, арк. 54.
 Список депутатів, обраних до Верховної Ради УРСР // Вісті [ЦВК УРСР] : газета. — Київ, 1938. — № 148 (5338). — 29 червня. — С. 1.
 Каминский Олег. Котов Павел Александрович // Веб-сайт «Проза.ру». — 2017. — 18 декабря. — Свидетельство о публикации № 217121800855.(рус.)

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 1-го созыва
Награждённые медалью «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Участники гражданской войны в Испании
Участники Гражданской войны в России
Члены КПСС
Генерал-майоры (СССР)